Edward Hallowell ist der Name folgender Personen:

* Edward Hallowell (Herpetologe) (1808–1860), US-amerikanischer Herpetologe und Arzt 
 Edward Hallowell (Mediziner, 1949) (* 1949), US-amerikanischer Psychiater und Autor 
 Edward Needles Hallowell (1836–1871), US-amerikanischer Offizier